Гамовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Гамовка — деревня в Киреевском районе Тульской области.

Украина 
 Гамовка — село в Приазовском районе Запорожской области.